Белл, Джон (1691—1780) — шотландский врач и путешественник.
 Белл, Джон (1763—1820) — брат Чарльза Белла.
 Белл, Джон (1797—1869) — американский политик из Теннесси.
 Белл, Джон Стюарт (1928—1990) — ирландский физик-теоретик, автор неравенства Белла.
 Белл, Джон (род. 1997) — шотландский актёр.